Кирума — топоним:
 Кирума — деревня на острове Сааремаа в Эстонии;
 Кирума — озеро в Буртниекском крае Латвии.